Hondius kan verwijzen naar:

 Abraham Hondius (ca. 1631-1691), Nederlands kunstschilder, tekenaar en etser
 Gerrie Hondius (1977), Nederlands kunstenares en schrijfster
 Jodocus Hondius (1563-1612), Vlaams cartograaf
 Harmanus Hondius (1903-1996), Nederlands ingenieur en NSB-politicus
 Henricus Hondius (etser) (1573-1650), Nederlands etser en uitgever
 Henricus Hondius (cartograaf) (1597-1651), Nederlands cartograaf
 Theo Hondius, voluit Theodorus Jacobus Hondius (1922), Nederlands schrijver